Митрополит Констанций Маронийский (; , , Центральная Македония — , ) — греческий православный религиозный деятель, один из руководителей Греческой революции 1821 года в Македонии.

Биография 
Констанций родился в 1770 году в Мадемохорья; на полуострове Халкидики, Центральная Македония. Мадемохорья были группой 12 сёл, добывающих серебро, и в силу этого имевших полуавтономный статус.

Констанций учился на Афоне и в начале десятилетия 1800 выехал в Константинополь. Здесь, в Фанаре, он был рукоположён пресвитером Константинопольской православной церкви и позже получил титул архимандрита.

3 октября 1810 года подал в отставку, бывший тогда митрополитом Маронии и Комотини, митрополит Неофит. 10 октября того же года Священный синод Константинопольской православной церкви избрал новым митрополитом Констанция.

Констанций был посвящён в тайное греческое революционное общество Филики Этерия незадолго до начала Греческой революции 1821 года и, в свою очередь, посвятил в Общество многих из Родопского региона, из городка Макри и острова Самофракия.

Греческая революция 

В конце апреля 1821 года, призвав к восстанию жителей Родопского региона, митрополит оставил Маронию, взяв с собой вооружённых жителей Маронии и Макри, и направился к острову Тасос который находился тогда в церковной юрисдикции митрополита Маронии.

За оставление своего религиозного поста Констанций был осуждён Патриархатом.

На Тасосе, вместе со старейшиной острова этеристом, Георгисом Метаксасом, митрополит организовал восстание островитян против осман а затем направился на Афон.

23 марта 1821 года, вместе с врачом Эвангелом Мексисом, митрополит высадился на Афоне с кораблей судовладельцев Эноса Антониса Висвизиса и Домны Висвизи, во главе отряда повстанцев из Фракии и острова Тасос. Целью митрополита было оказать содействие Эммануилу Паппасу, который два месяца находился в монастыре Эсфигмен, подготавливая восстание в Македонии.

17 мая 1821 года Греческая революция в Македонии была провозглашена на религиозной церемонии, которую провёл митрополит Констанций в монастыре Эсфигмен.

Эммануил Паппас был провозглашён «вождём и защитником Македонии».

Констанций последовал со сражающимися отрядами Паппаса к «каналу Ксеркса» (перешеек Афона), к Иериссосу и к Мадемохория. В сражении при Иериссос греческие повстанцы, под командование Паппаса одержали победу над османскими силами Юсуф-паши.

Тем временем султан Махмуд II послал своего сераскера (военного визиря) Мехмет Байрам-пашу на подавление восстания в южной Греции. Байрам-паша с войсками из Малой Азии, направляясь на юг Греции, в тот момент находился в Македонии. После обращения салоникского Юсуф Бея, Байрам-паша получил приказ султана подавить восстание на полуострове Халкидики.

В то время как Капсас, Стаматиос в начале июня вёл бои на подступах к македонской столице, городу Фессалоники, силы Паппаса пошли на перехват Байрам-паши в двух направлениях: основные силы, под командованием Паппаса направились к Полийиросу, в то время как Констанций, во главе маленького отряда блокировал ущелье Рентины.

В сражении при Рентине 15 июня 1821 года сераскер Мехмет Байрам-паша во главе 20 000 пеших и 3000 всадников сломил сопротивление нескольких сотен повстанцев Констанция. Греческие историки отмечают что при этом Паппас и Констанций отвлекли турецкие силы направляющиеся в южную Грецию. Последовала резня населения в северной части полуострова Халкидики.

Констанций был тяжело ранен в сражении при Рентине, но избежав пленения сумел добраться до Афона. Умер от ран в конце октября 1821 года. Новым митрополитом Маронии и Комотини был избран Даниил. Однако когда 15 декабря 1821 года Мехмет Эмин Лубут-паша из Салоник прибыл на Афон, он потребовал вскрыть могилу Констанция, чтобы убедиться, что он мёртв.

Через 160 лет, 29 ноября 1981 года, митрополия Маронии и Комотини воздвигла во дворе храма Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Комотини памятник митрополиту Констанцию.

Источники 
 Μακεδονικά Σύμμεικτα, Μία ενθύμηση του 1784 από τη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους, ΕΜΣ
 Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον, Αρχιερείς κατά την Επανάσταση του '21
 Ιωάννης Σιδηράς, Η προσφορά και οι θυσίες του ορθόδοξου κλήρου στην απελευθέρωση της Ελλάδος
 Μονή Εσφιγμένου
 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σαμοθράκη

Примечания 

Участники Греческой революции
Епископы Константинопольской православной церкви